Magneet
Permanente magneet
een ander voorwerp dan een permanente magneet dat magnetische eigenschappen vertoont, zoals een spoel waar een stroom door loopt (elektromagneet)
Magneet (rijwielmerk), een historisch Nederlands fiets- en bromfietsmerk

Zie ook
Magnet (doorverwijspagina)